Syngastes är ett släkte av kräftdjur. Syngastes ingår i familjen Tegastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Syngastes